A701 oder A 701 steht für:
 A701 road, Fernstraße im Vereinigten Königreich
 Autoroute A701, Autobahn in Frankreich
 A701 (Elfenbeinküste), Fernstraße in der Elfenbeinküste